

Особа 
 П'єтро Мікка - італійський військовий діяч (1677-1706)

Мистецтво 
 «П'єтро Мікка» - німий фільм 1908 року режисера Маріо Казеріні ()
 «П'єтро Мікка» - фільм 1938 року режисера Альдо Вергано ()
 Музей П'єтро Мікка () - музей в Турині

Кораблі 
 «П'єтро Мікка» - торпедний крейсер. На службі протягом 1877-1893 років
 «П'єтро Мікка» - підводний човен однойменного типу. На службі протягом 1917-1930 років
 «П'єтро Мікка» - підводний човен. Збудований у 1931 році. Потоплений 29 липня 1943 року британським підводним човном HMS Trooper